Mario Pepe – politico nato nel 1941
 Mario Pepe – politico nato nel 1951